

Astronomia 
 Wau – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 WAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wauchope (Australia)

Geografia 
 Wau o Wāw – città del Sudan del Sud
 Wau o Wāw – Stato del Sudan del Sud 
 Wau – città di Papua Nuova Guinea

Tecnologia 
 WAU- Windows Anytime Upgrade (Microsoft Windows Vista,7)